A 2011-es WTCC magyar nagydíj volt a 2011-es túraautó-világbajnokság negyedik fordulója. 2011. június 5-én rendezték meg a Hungaroring-en, Mogyoródon.

Időmérő

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos eredmény

Magyar
WTCC magyar nagydíj